Rajd Ypres 2014 (50. Geko Ypres Rally) – 50 edycja Rajdu Ypres rozgrywanego w Belgii. Rozgrywany był od 19 do 21 czerwca 2014 roku. Była to siódma runda Rajdowych Mistrzostw Europy w roku 2014. Składała się z 18 odcinków specjalnych. Do udziału w rajdzie zgłosiły się dwie polskie załogi:
 

Rajd po raz dziewiąty w swojej karierze wygrał Belg Freddy Loix, wyprzedając o ponad minutę swojego rodaka Cedric'ka Cheraina, trzecie miejsce ze stratą ponad dwóch minut zajął Niemiec Sepp Wiegand. Obaj Polacy startujący w rajdzie, go nie ukończyli. Trofeum Colin McRae ERC Flat Out Trophy wręczono Kevinowi Abbringowi, zwycięzcy ośmiu odcinków specjalnych (OS), prowadził on do 13 OS-u, kiedy jego samochód uległ awarii.

W rajdzie prowadzono dodatkową klasyfikację ERC ASPHALT MASTERS. Zawodnicy osobno punktowani byli za przejazd każdego Os-u na asfaltowej nawierzchni. Punktowanie następuje według klucza: pierwsze miejsce - 10 pkt, drugie - 6 pkt, trzecie - 4 pkt, czwarte - 2 pkt i piąte - 1 pkt.

Punktacja ERC Asphalt Master rajdu Rajd Ypres 2014 (pierwszych pięciu zawodników)

Punktacja ERC Asphalt Master po 3 rundach (pierwszych pięciu zawodników)

Zwycięzcy odcinków specjalnych

Wyniki rajdu

Kasyfikacja po 6 rundach RME 2014 
Punkty otrzymuje 10 pierwszych zawodników, którzy ukończą wyścig według klucza:

Dodatkowo po każdym etapie (dniu) rajdu prowadzona jest osobna klasyfikacja, w której przyznawano punkty według klucza 7-6-5-4-3-2-1 (jeżeli dany etap obejmował przynajmniej 25% długości odcinków specjalnych rajdu). Do klasyfikacji zaliczane są cztery najlepsze wyniki spośród sześciu pierwszych rajdów oraz cztery najlepsze wyniki w sześciu ostatnich rajdach w sezonie.

Przypisy

Bibliografia 
 Oficjalna strona rajdu

Belgia
2014
2014 w Belgii